nkz – codice ISO 639-3 della lingua kari
 NKZ – codice vettore ICAO della compagnia aerea Aerokuzbass, Aeroporto di Novokuzneck (Russia)
 Neues Kreuzberger Zentrum – edificio residenziale di Berlino